Düngel steht für:

 Forst Düngel, ein Waldgebiet im Landkreis Cuxhaven
 Wasserwerk Düngel, im Landkreis Osterholz

Familienname:
 Daniel Düngel (* 1976), deutscher Politiker